Осада Варшавы:
 Осада Варшавы (1656) — взятие польско-литовским войском оккупированной шведами Варшавы в ходе Шведского потопа
 Осада Варшавы (1657) — взятие города шведско-трансильванской армией во время Шведского потопа
 Осада Варшавы (1794) — неудачная попытка взятия Варшавы русскими и прусскими войсками в ходе восстания Костюшко
 Штурм Праги (1794) — взятие Варшавы русским войском в ходе восстания Костюшко
 Осада Варшавы (1831) — взятие Варшавы русской армией в рамках Польского восстания 1830 года
 Оборона Варшавы (1939) — от немецкой армии во время Второй мировой войны

См. также:
 Варшавская битва